Taquaritinguensi – abitanti di Taquaritinga do Norte
Taquaritinguensi – abitanti di Taquaritinga